Адриатическая лига 2012/2013 — 12-ое по счёту первенство, в котором принимали участие 14 команд из Боснии и Герцеговины, Венгрии, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории. Чемпионом лиги в 6 раз стал Партизан.

Участники

Турнирная таблица

Результаты игр

Финал четырёх 
Финал четырёх прошел с 25 по 27 апреля 2013 года во  Лакташи в Босние и Герцеговине.

Награды 
 MVP регулярного сезона  Александр Чапин (Раднички)
 MVP Финала четырёх  Рашко Катич (Партизан)

См. также 
 МЖРБЛ в сезоне 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 sportnet.hr ABA liga 2012./13.

Лига ABA
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе